Název Brno může označovat:

místopisné jméno
 Brno – město na jižní Moravě v okrese Brno-město, druhé největší město Česka a největší město Moravy
 Brno (Jablonec nad Jizerou) – osada místní části Bratrouchov města Jablonec nad Jizerou v okrese Semily
 Brno (Křivoklátská vrchovina) (718,1 m) – vrchol v Zbirožské vrchovině, v hřebeni Radče, jihozápadně od Skomelna, v okrese Rokycany
 Pik Brno (4110 m) – vrchol ve Velkém Kavkaze v Rusku

jiný význam
 Brno (námořní loď) – československá námořní loď
 Brno (loď, 1946) – loď, která byla v provozu nejprve na Brněnské přehradě (1946–1967) a následně na Vranovské přehradě (1970–1978)
 Brno (loď, 1949) – loď, kterou od roku 1949 využívá Dopravní podnik města Brna na Brněnské přehradě. Do roku 1989 se plavidlo jmenovalo Úderník.

Externí odkazy 
 

Rozcestníky - místopisné jméno